Лос Монтес има више значења:

 Лос Монтес, Ел Кантарито (Чилпансинго де лос Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Монтес (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику